een Britse rockband uit de late jaren zestig die uiteindelijk optrad onder de naam Family
 The Roaring Sixties (televisieprogramma), een muziekprogramma